Chleby est un toponyme qui peut désigner :

Chleby, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Chleby, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie